Howard kan syfta på:

 Howard (efternamn) – ett engelskt efternamn samt personer med namnet
 Howard (namn) – ett engelskt förnamn samt personer med namnet
 Howard (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer 
 Howard (släkt) – en engelsk adelssläkt
 Howard University – universitet i Washington, D.C.  med företrädesvis afroamerikanska studenter
 Howard DGA-6 – ett amerikanskt tävlingsflygplan från 1934
 Howard the Duck –  en seriefigur från Marvel Comics
 Castle Howard – ett herresäte i North Yorkshire, England
 Ingen plockar Howard – en amerikansk långfilm från 1986 i regi av Willard Huyck, originaltitel Howard the Duck
 The Howard Stern Show – ett amerikanskt radioprogram med Howard Stern

Geografi

Antarktis 

 Howard (udde), 
 Mount Howard, Antarktis, 
 Bahía Howard – en vik i Antarktis

Australien 

 Howard (ort i Australien), Queensland, Fraser Coast,

Nya Zeeland 

 Lake Howard (sjö i Nya Zeeland),

USA 

 Howard, Georgia, ort i Taylor County, 
 Howard, Kansas, ort i Elk County, 
 Howard, Ohio, ort i Knox County, 
 Howard, Pennsylvania, ort i Centre County, 
 Howard, South Dakota, ort i Miner County, 
 Howard, Wisconsin, ort i Brown County, 
 Howard, Colorado, ort i Fremont County,

Se även
 Howard Hills – flera
 Howard Island – flera
 Mount Howard – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar